Setec peut correspondre à :
 la Société d'études techniques et économiques, une société d'ingénierie française ;
 Setec Oy, un imprimeur finlandais ;
 « Setec Astronomy », anagramme de Too Many Secrets utilisé dans le film de 1992, Les Experts.